4. Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim na Dystansach 1990 odbyły się w dniach 20-22 grudnia 1989 roku na torze Pilica w Tomaszowie Mazowieckim.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

1989  w polskim sporcie
1989 w sportach zimowych
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
Zawody sportowe w Tomaszowie Mazowieckim